Бортке́вич (, ) — белорусская и польская фамилия; образована от имени Бортко ← Бартломей (Варфоломей).

Известные носители 
 Борткевич, Вавжинец (1750 или 1756—1823) — литовский монах-доминиканец, автор религиозных сочинений, архитектор.
 Борткевич, Владислав Иосифович (1868—1931) — русский экономист и статистик.
 Борткевич, Генрих Станиславович (1922—1994) — новатор производства.
 Борткевич, Зенон Янович (1937—2010) — советский ватерполист, призёр Олимпийских игр.
 Борткевич, Леонид Леонидович (1949—2021) — советский и белорусский эстрадный певец, солист ВИА «Песняры», заслуженный артист БССР.
 Борткевич, Сергей Эдуардович (1877—1953) — пианист и композитор польского происхождения.

Примечания